Dioré est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Élie Dioré, administrateur colonial.
Hélie Dioré, administrateur colonial.

En outre, la forêt de Dioré est une forêt de l'île de La Réunion.